Влади́мир Миха́йлович Андро́ников (род. 2 сентября 1924; дер. Семижа, Юхновский район, Калужская губерния, СССР) — полковник в отставке, главный документовед Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Участник Великой Отечественной войны. Автор ряда исследований и публикаций по военной истории России и СССР.

Биография 
Учился, затем работал в Челябинске помощником машиниста паровоза в железнодорожном депо.

17 августа 1942 года был призван на военную службу и зачислен курсантом во 2-е Тюменское военно-пехотное училище. По окончании в январе 1944 года училища из резерва офицерского состава Уральского военного округа был направлен на 1-й Белорусский фронт в распоряжение командира 253-й стрелковой Калинковичской дивизии полковника А. Е. Филатова, а оттуда в 983-й стрелковый полк на должность командира миномётного взвода 2-го стрелкового батальона.

За отличное управление огнём миномётного взвода и подавление огневых точек немцев Андроников был награждён орденом Красной Звезды. За успешное форсирование р. Вислы и овладение плацдармом на её левом берегу, а также за отражение контратак противника огнём миномётного взвода был награждён орденом Отечественной войны II степени. 22 февраля 1945 года на дальних подступах к Берлину во время отражения танковой контратаки противника в боях за немецкий город Губен Андроников был ранен в обе ноги и эвакуирован в госпиталь.

После войны Андроников проходил службу в военных комиссариатах Московской области. С марта 1959 по сентябрь 1983 года служил в Генеральном штабе ВС СССР.

В 1983 году уволился в запас. С октября того же года по июль 2010 работал на различных должностях гражданского персонала Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. Главный документовед Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Является одним из авторов историко-статистического исследования «Гриф секретности снят: Потери Вооружённых Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах».

Награды 
Ордена
 Орден Красной Звезды
 Орден Отечественной войны I степени (дважды)
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
 Орден Почёта

Медали
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За освобождение Праги»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Библиография 
Монографии (в соавторстве)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статьи (в соавторстве)

Литература

Ссылки 
 
 
 . Для телеканала «Просвещение».

Выпускники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища
Миномётчики Великой Отечественной войны
Участники Львовско-Сандомирской операции
Участники Висло-Одерской операции
Участники Нижнесилезской наступательной операции